Nyaneka peut désigner :
les Nyaneka, un peuple d'Angola
le nyaneka, une langue bantoue